Altrincham FC (celým názvem: Altrincham Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Altrincham v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1891 pod názvem Broadheath FC. Od sezóny 2018/19 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Moss Lane s kapacitou 6 085 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1891 – Broadheath FC (Broadheath Football Club)
 1903 – Altrincham FC (Altrincham Football Club)

Získané trofeje 

 FA Trophy ( 2× )
 1977/78, 1985/86
 Cheshire Senior Cup ( 7× )
 1904/05, 1933/34, 1966/67, 1981/82, 1998/99, 2004/05, 2008/09

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 1985/86
 FA Trophy
 Vítěz: 1977/78, 1985/86

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1911–1912: Lancashire Combination (Division Two)
 1912–1915: Lancashire Combination (Division One)
 1919–1968: Cheshire County League
 1968–1979: Northern Premier League
 1979–1986: Alliance Premier League
 1986–1997: Conference National
 1997–1999: Northern Premier League (Premier Division)
 1999–2000: Conference National
 2000–2004: Northern Premier League (Premier Division)
 2004–2005: Conference North
 2005–2007: Conference National
 2007–2011: Conference Premier
 2011–2014: Conference North
 2014–2015: Conference Premier
 2015–2016: National League
 2016–2017: National League North
 2017–2018: Northern Premier League (Premier Division)
 2018– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1891